DMB puede hacer referencia a:

  Digital Multimedia Broadcasting.
  Dave Matthews Band.
 DMB-T, estándar de televisión.

Siglas